Ankistrus är ett släkte av insekter. Ankistrus ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kilstritar
Ankistrus